Олень Рудольф — мультфільм 1998 режисера Вільяма Ковальчука-молодшого.
 Олень Рудольф — телесеріал 1964 режисера Ларрі Ремера.

Примітки